Карл Марковиц () е австрийски актьор, най-известен с ролята на Ернст Щокингер в сериалите Комисар Рекс и Щокингер. Освен това играе във филма Фалшификаторите (2007), награден с Оскар за най-добър чуждоезичен филм на годината.

Филмография

Телевизия 
 1994: Kommissar Rex (Fernsehserie)
 1996: Stockinger (Fernsehserie)
 1998: MA 2412 (Sitcom, Gastauftritte)
 1999: Sturmzeit
 2000: Lumpazivagabundus (Fernsehfilm)
 2002: Andreas Hofer 1809 – die Freiheit des Adlers (Fernsehfilm)
 2002: Die Wasserfälle von Slunj
 2003: Annas Heimkehr
 2004: Zuckeroma
 2005: Vier Frauen und ein Todesfall (Fernsehfilm)
 2005: Trautmann (Fernsehfilmreihe)
 2007: Franz Fuchs – Ein Patriot (Fernsehfilm)
 2008: Die Gustloff (Fernsehfilm)

Кино 
 1993: Indien
 1993: Muttertag – Die härtere Komödie
 1993: Halbe Welt
 1995: Auf Teufel komm raus
 1997: Qualtingers Wien
 1998: Hinterholz 8
 1998: Der Strand von Trouville
 1998: Drei Herren
 1999: Late Show
 1999: Alles Bob!
 1999: Wanted
 1999: Geboren in Absurdistan
 2000: Komm, süßer Tod
 2001: Showdown
 2001: Die Männer ihrer Majestät (All the Queen's Men)
 2007: Die Fälscher
 2009: Hexe Lilli – Der Drache und das magische Buch
 2009: Die kleinen Räuber

Външни препратки 

 

Австрийски актьори и актриси